Casea — рід пелікозаврів родини Caseidae, що існував у ранній пермі. Викопні рештки представників роду знайдені у Техасі.

Опис 

Травоїдні плазуни, завдовжки до 120 см, вагою до 200 кг . Череп короткий, досить маленький порівняно з розміром тіла. Зуби довгі і тупі. Тіло бочкоподібне.

Філогенія 
Філогенетична кладограма за Maddin et al. in 2008.

Примітки 

Пелікозаври
Фауна пермського періоду
Вимерлі тварини, описані 1910